Kjellberg kan syfta på:

 Kjellberg (Göteborgssläkten) – en svensk släkt vars äldsta kända stamfader är Jöns Kielbergh död 1733 
 Kjellberg (Kristinehamnssläkten) – släkt härstammande från tullnären i Kristinehamn Daniel Springfeldt (död 1743).
 Kjellberg (Skånesläkten) – släkt härstammande från trädgårdsmästaren i Bjärsgård i Gråmans-torp Martin Kjellberg (levde 1750)
 Kjellberg (Värmlandssläkten) – släkt härstammande från inspektören Anders Kjellberg (1735-1811) i Bergbol, Värmskog. Till denna släkt hör bland andra Gustaf Kjellberg, Adolf Kjellberg, Lennart Kjellberg och Ernst Kjellberg.

Källor 
 Svensk biografiskt lexikon (sökning Kjellberg och resultat på släkter)